Вант-путенсы () — металлические полосы, стержни или цепи, проходящие снаружи борта парусного судна и прочно скреплённые с набором и обшивкой. 

К верхним концам вант-путенсов крепят талрепы или нижние юферсы вант и стень-фордунов.

На шлюпках вант-путенсами называют фасонные обушки или планки с проушинами, служащие для обтяжки вант. Вант-путенсы шлюпки располагают симметрично по бортам и крепят к планширю шлюпки.

Примечания

Литература 

 Морской Словарь, , Военное издательство МО СССР, 1959
 Морской Энциклопедический Словарь, , «Судостроение», 1991, ISBN 5-7355-0280-8

Детали кораблей
Такелаж